Luzuriaga bezeichnet:

 eine Pflanzengattung in der Familie der Alstroemeriaceae, Luzuriaga (Gattung)
 einen Ort in der argentinischen Provinz Mendoza, Luzuriaga (Mendoza)
 einen Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires, Villa Luzuriaga
 eine Provinz in Peru, siehe Provinz Mariscal Luzuriaga
 einen Ort im spanischen Baskenland, Luzuriaga (Spanien)

Luzuriaga ist der Name folgender Personen:

 Camilo Luzuriaga (* 1953), ecuadorianischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Diego Luzuriaga (* 1955), ecuadorianischer Komponist
 Lorenzo Luzuriaga (1889–1959), spanischer Pädagoge
 Manuel Valarezo Luzuriaga OFM (* 1937), römisch-katholischer Bischof und Apostolischer Vikar des Apostolischen Vikariats Galápagos in Ecuador
 Toribio de Luzuriaga (1782–1842), argentinisch-peruanischer Militär